Zu den Strecken des Fahrplanfelds 631 (Göschenen–Airolo–Bellinzona–Chiasso–Milano) siehe:

 Gotthardbahn (Göschenen–Chiasso)
 Bahnstrecke Chiasso–Mailand

600…